Linken steht für:
 Linken (Melle), einen Ortsteil der Stadt Melle im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen
 Linken (Ramin), einen Ortsteil der Gemeinde Ramin im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Linken, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, seit 1946: Koschewoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Personen:
 Franz Linken (1912–1976), deutscher Fußballspieler und -trainer

Das Verb linken bedeutet
 einen Vollzug in der Softwareentwicklung, siehe Linker (Computerprogramm);
 Verlinken oder ein[en] Link setzen (PC-Jargon): in Hypertext- bzw. Hypermediasystemen wie dem WWW einen Hyperlink in ein Dokument aufzunehmen;
 Jargon: jemanden täuschen oder betrügen.

 die Linken (Plural von der/die Linke) ist ein Ausdruck für mehrere oder auch alle Personen, die sich der Politischen Linken verbunden fühlen.